Formfaktor bezeichnet:

 Formfaktor (Computertechnik), eine Norm zum mechanischen Design von Baugruppen eines Personal Computers
 Formfaktor (Elektrotechnik), ein Maß für die Signalform einer Wechselspannung oder eines Wechselstroms
 Formfaktor (Physik), einen Faktor in der Streuamplitude bei elastischen Streuexperimenten in der Physik
 Formfaktor (Dispersitätsanalyse), ein Maß für die Form eines unregelmäßig geformten Partikels
 Sichtfaktor, die geometrischen Verhältnisse beim Strahlungsaustausch, unter anderem beim Radiosity-Verfahren der Computergrafik verwendet

Siehe auch:
 Formatfaktor